Maledivisch bezieht sich auf:
 Malediven, Inselgruppe und Staat in Asien
 Dhivehi, Amtssprache der Malediven
 das Volk der Malediver

Siehe auch: